Baco, een variant van de cocktail Cuba libre.
Bahco, in Nederland gebruikte term voor Engelse sleutel.
Bahco (bedrijf), Zweedse producent van Engelse sleutels en ander gereedschap.
baancommissaris, afkorting voor een functionaris bij sportwedstrijden.
Baco-gebouw, voormalige monumentale fabriek in Roermond.

Plaatsen 
Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan
Bacău (stad) of Bakó, een Roemeense stad.
Baco, een deelgemeente (corregimiento) van Barú in Panama.
Baco (Oriental Mindoro), een gemeente in de Filipijnse provincie Oriental Mindoro.